Святая Евлалия — две католические святые, раннехристианские мученицы.
 Святая Евлалия Барселонская — покровительница города Барселона.
 Святая Евлалия Меридская — покровительница ряда городов в Испании, Португалии и Латинской Америке.

См. также 
 Санта-Эулалия — населённые пункты в испаноязычных странах и Португалии, названные в честь святой Евлалии.
 Сент-Элали — населённые пункты во Франции и Канаде, названные в честь святой Евлалии.
 Секвенция о святой Евлалии — древнейший литературный памятник на старофранцузском языке.